Чеповецкий — еврейская фамилия. Известные носители:

 Чеповецкий, Дмитрий (род. 1970) — канадско-украинский актёр еврейского происхождения.
 Чеповецкий, Евгений (род. 1995) — латвийский скрипач.
 Чеповецкий, Ефим Петрович (1919—2014) — русский и украинский детский писатель и драматург.